И́горь Рома́нов:
 Романов, Игорь Евгеньевич (род. 1953) — советский и российский рок-музыкант, гитарист групп «Земляне» и «Алиса».
 Романов, Игорь Константинович (1894—1918) — князь.